De 5e editie van de Vestingcross werd gehouden op zondag 3 januari 2021 in Hulst, Nederland. De wedstrijd maakte deel uit van de Wereldbeker veldrijden 2020-2021. De wedstrijd werd vanwege de coronapandemie, niet in de pittoreske binnenstad, maar in de Perkpolder, aan de oevers van de Westerschelde georganiseerd.

Programma

Mannen elite

Uitslag

Stand wereldbeker 
Na 4 wedstrijden (Cyclocross Tábor, Citadelcross, Ambiancecross en Vestingcross) was dit de stand voor de wereldbeker:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand wereldbeker 
Na 4 wedstrijden (Cyclocross Tábor, Citadelcross, Ambiancecross en Vestingcross) was dit de stand voor de wereldbeker:

Inschrijvingen
Onderstaand een overzicht van de ingeschreven rensters per 29 december 2020:

Startlijst
Onderstaand de startlijst inclusief startvolgorde:

Veldrijden in 2020
Wereldbeker veldrijden 2020-2021
Veldrit in Nederland
Sport in Hulst
Sportevenement in Zeeland